ADJ eller Adj kan avse:

 ADJ – ATA-kod för en flygplats i östra Amman, Jordanien, se Amman Civil Airport
 adj – ISO-639-3-kod för språket Adjukru
 adj. – en förkorning för ordklassen Adjektiv

Geografi
 Adj-n-Temqit – ett berg i Marocko
 Adj Taddart – ett berg i Marocko
 Adj Wawsaghmelt – ett berg i Marocko